Ке́гілл () — ірландське прізвище.

Відомі носії:

 Ґарі Кегілл (* 1985) — англійський футболіст.
 Тім Кегілл (* 1979) — австралійський футболіст.
 Майк Кегілл (* 1979) — американський кінорежисер.

Ірландські прізвища